Red Green Blue ou Rouge vert bleu.
 CIE RGB : espace de couleur défini par la Commission internationale de l'éclairage.
 RGB, une radio locale basée à Cergy.
 Résistance de la Guinée-Bissau-Bafatá Mouvement (en portugais : Resistência da Guiné-Bissau-Movimento Bafatá ou RGB-MB).
 Bureau général de reconnaissance, branche des services secrets nord-coréens, en anglais Reconnaissance General Bureau ou RGB.
Rapporteur général du budget